Rui Filipe Caetano Moura, dit Carraça, est un footballeur portugais né le  à Folgosa (Maia) au Portugal. Il évolue au poste d'arrière droit au Gil Vicente FC, en prêt du FC Porto.

Biographie 

Carraça début sa carrière en Campeonato de Portugal, la  division portugaise. Il évolue alors avec l'équipe du Boavista FC. Après la saison 2013-2014, le club retrouve la Primeira Liga à la suite d'une décision de justice. Le défenseur est alors prêté à des clubs de Segunda Liga, avant de faire ses débuts en  division, toujours avec Boavista.

Après six saisons avec Boavista FC, dont quatre en Primeira Liga, le défenseur rejoint le FC Porto.

Statistiques

Palmarès 
 CD Tondela
 Vainqueur de la Segunda Liga en 2015.

 FC Porto
 Vice-champion du Portugal en 2021.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur portugais
Joueur du Boavista Futebol Clube
Joueur du CD Tondela
Joueur du CD Santa Clara
Joueur du FC Porto
Joueur du Belenenses SAD
Naissance en mars 1993
Naissance à Maia
Mononyme